Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Canada 
Royal 22e régiment, l'un des trois grands régiments d'infanterie des Forces armées canadiennes

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

Armée de l'Union 

 d'infanterie des volontaires du Massachusetts

France 
22e régiment de chasseurs à cheval
22e régiment de dragons
 d'infanterie (France)
 d'infanterie coloniale
22e régiment d'infanterie de forteresse
 d'infanterie légère
22e régiment d'infanterie de marine
 d'infanterie territoriale
22e régiment de marche
22e régiment de spahis marocains
22e régiment de tirailleurs algériens
22e régiment de zouaves

Royaume de Prusse 
  de dragons « prince Charles » ( de dragons badois)

Homonymie d'unités militaires